est une expression anglaise signifiant « enfants de la chance ». Elle peut faire référence à :

 , film britannique d'Alexander Esway, sorti en 1930 ;
 Children of Chance, film britannique de Luigi Zampa, sorti en 1949.